BiH:
 Zasavica (Bosanski Šamac, BiH), naselje u općini Bosanski Šamac
 Zasavica (Dobretići, BiH), naselje u općini Dobretići

Srbija:
 Zasavica I, naselje u općini Srijemska Mitrovica
Zasavica II, naselje u općini Srijemska Mitrovica
 Posebni rezervat prirode Zasavica
 Zasavica (rijeka)